

Astronomia 
 11704 Gorin – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Gorin – fiume della Russia siberiana estremo orientale (Territorio di Chabarovsk), affluente sinistro dell'Amur
 South Gorin – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Missouri, nella contea di Scotland

Persone 
 Gorin – cognome italiano
 Dmitrij Gorin (1972) – giocatore di calcio a 5 russo, campione europeo con la Nazionale russa nel 1999
 Duino Gorin (1951) – calciatore italiano
 Fabrizio Gorin (1954-2002) – allenatore di calcio e calciatore italiano 
 Grigori Gorin (1940-2000) – scrittore e drammaturgo russo
 Jean Gorin (1899-1981) – pittore francese